Сламнешти има више значења:

 Сламнешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сламнешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији